Сен-Мар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сен-Мар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сен-Мар () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сен-Мар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Мар () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Сен-Мар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена